Polska Liga Koszykówki 1953/1954 – 20. edycja najwyższej klasy rozgrywkowej w męskiej koszykówce w Polsce. Obrońcą tytułu mistrza Polski była Gwardia Kraków, która zwyciężyła w rozgrywkach Polskiej Ligi Koszykówki w sezonie 1952/1953. W rozgrywkach wystąpiło w sumie 11 zespołów.

Tabela 

Do ligi awansowały: Ogniwo Wrocław i AZS Toruń.

Czołówka strzelców 
 Jan Appenheimer (Spójnia Gdańsk) - 380
 Andrzej Nartowski (AZS Warszawa) - 365
 Jerzy Sterenga (Kolejarz Warszawa) - 296
 Wiesław Schmidt (Ogniwo Łódź) - 274
 Zdzisław Dąbrowski (Gwardia Kraków) - 270
 Stefan Wójcik (Gwardia Kraków) - 266
 Sławomir Złotkiewicz (Kolejarz Warszawa) - 260
 Wincenty Wawro (Kolejarz Warszawa) - 255
 Jan Śmigielski (Włókniarz Łódź) - 229
 Kazimierz Kleczkowski (Budowlani Toruń) - 228

Klasyfikacja medalowa mistrzostw Polski po sezonie 
Tabela obejmuje wyłącznie kluby mistrzowskie.

Linki zewnętrzne 
 Polska Liga Koszykówki 1953/1954

Polska Liga Koszykówki
1953 w koszykówce
1954 w koszykówce
1953 w polskim sporcie
1954 w polskim sporcie